Marcelo Hoelz Veiga, mais conhecido apenas como Marcelo Veiga (Petrópolis, Data de nascimento indisponível) é um treinador e ex-futebolista brasileiro. Atualmente, está no cargo de coordenador técnico das categoria de base do .

Carreira

Futebolista 
Marcelo Veiga iniciou sua vida no futebol ainda como atleta, atuando em equipes de futsal e de futebol amador.

Preparador físico 
Formado em Educação Física pela UFRJ, o treinador Marcelo Veiga começou sua carreira trabalhando como preparador físico do , entre os anos de 1985 e 1987, quando o clube carioca disputava a Segunda Divisão Estadual.

Após sair do Serrano, Marcelo decidiu abrir uma escolinha de futebol em sua cidade natal, onde trabalhou como professor até o ano de 2004, quando o diretor das divisões de base do Fluminense na época, Marcelo Teixeira, convidou-lhe para uma entrevista com o professor André Medeiros, com o objetivo de suprir a carência de uma vaga na categoria sub-11 do Tricolor.

De 2004 à Atualidade: Início e permanência nas divisões de base do Fluminense 
Desde então, após ter sido escolhido para comandar, a princípio, apenas a categoria sub-11 do Tricolor, Marcelo Veiga veio subindo de categoria, até chegar na equipe sub-20. Ao todo, nos quase 10 anos em que esteve presente nas divisões de base tricolores, Marcelo Veiga conquistou 21 títulos. Mais do que os títulos, o treinador se diz satisfeito por ter participado de grandes revelações de Xerém nos últimos anos, como Rafinha, Igor Julião e Wellington Silva. Anteriormente, outras jovens promessas tricolores, mais conhecidas dos que as citadas, também passaram pelas mãos de Marcelo Veiga: o lateral Marcelo ( e da Seleção Brasileira), os gêmeos Fábio e Rafael (que, até pouco tempo atrás, estavam juntos no ) e o meia Wellington Nem (recentemente negociado junto ao ucraniano ).

2013: Quase surge uma chance na equipe profissional 
Ainda no início do Brasileirão, mais precisamente na 9ª rodada, o então técnico dos profissionais, Abel Braga, estava em maus lençóis. Sob seu comando, o Tricolor vinha de cinco derrotas consecutivas, e o resultado foi a demissão de Abel. Em seu lugar, interinamente, surgiria a primeira oportunidade de Marcelo Veiga no comando do plantel principal do Tricolor das Laranjeiras. Houve muita pressão sobre o experiente treinador, pois o clube vinha de uma sequência de derrotas e tinha, do outro lado do campo, um dos clubes considerados candidatos ao título do campeonato e, até então, que era o líder da competição: o . Porém, a já especulada contratação de Vanderlei Luxemburgo aconteceu antes da data do jogo, e o Fluminense acabou mesmo sendo comandado por Luxemburgo, na vitória sobre a Raposa por 1 a 0, com gol do artilheiro Fred. Foi bom enquanto durou, mas infelizmente o treinador sequer chegou a assumir o posto de interino. Marcelo Veiga voltou ao Sub-20 tricolor, onde está atualmente e diz não querer abandonar.

2014: Mudanças nas divisões de base 
No início de julho de 2014, após algumas mudanças dos profissionais que exercem funções nas divisões de base do Fluminense, Marcelo Veiga passou de treinador da equipe Sub-20 a coordenador técnico das categorias de base, dando lugar a Marcos Gomes Valadares, que estava na categoria Sub-17 do próprio Fluminense.

Títulos 
 Fluminense
 Copa Zico Infantil: 2007
 Copa Minas Infantil: 2007
 Campeonato Carioca Sub-15: 2008
 Campeonato Brasileiro Sub-15: 2008
 Manchester United Premier Cup: 2008
 Copa Promissão Sub-17: 2009
 Campeonato Carioca Juvenil: 2009 e 2010
 Campeonato Carioca Sub-20: 2012 e 2013
 Torneio de Oberndorf Sub-19: 2013
 Italian Brazilian Tournament (Monza): 2013
 Taça Guanabara de Juniores: 2014
 Copa Amsterdam: 2014

Campanhas de destaque 
 Fluminense
 Taça BH de Futebol Jr.: 2011 (Vice-campeão)
 Campeonato Brasileiro Sub-20: 2011 (Vice-campeão)
 Copa São Paulo de Futebol Jr.: 2012 (Vice-campeão)

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturais de Petrópolis
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Treinadores do Fluminense Football Club
Treinadores de futebol do Rio de Janeiro